Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1955 se dispute du 6 au .

Louise Brough remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Carter Reitano.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Dora Kilian et Hazel Redick-Smith.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Beckenham

Navigation 

dames 1955
Beckenham